Harry Potter e la pietra filosofale – libro di J. K. Rowling
Harry Potter e la pietra filosofale – film ispirato al libro
Harry Potter e la pietra filosofale – colonna sonora del film
Harry Potter e la pietra filosofale – videogioco ispirato al film